Kaftan steht für:

 Kaftan, ein Wollhemd
 Kaftan, ein von Ruth Klinger gegründetes Kabarett
 Kaftan, einen Sirup aus der Frucht des Johannisbrotbaums

Kaftan ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Kaftan (* 1971), deutscher Dirigent
 Jan Kaftan (1841–1909), tschechischer Politiker und Techniker
 Julius Kaftan (Julius Wilhelm Martin Kaftan; 1848–1926), deutscher evangelischer Theologe
 Theodor Kaftan (Theodor Christian Heinrich Kaftan; 1847–1932), deutscher evangelischer Theologe